Do 27 steht für:
 Dornier Do 27, ein leichtes einmotoriges Mehrzweckflugzeug

DO-27 steht für:
 Valverde (Provinz), ISO-3166-2-Code der Provinz der Dominikanischen Republik

DO27